Lappi kan syfta på

 Lappi – en före detta kommun i Satakunda i Finland
 Lappi  –  Finlands nordligaste landskap, se  Lappland, Finland
 Lapin lääni – ett tidigare län i finska Lappland från 1938 till utgången av år 2009, se Lapplands län
 Lappi – en by i Bjärnå, se Lappnäs, Bjärnå kommun
 Lappi (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,00, long 25,61)
 Lappi (ö i Finland, Nyland)
 Lappi (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,14, long 25,74)

Personer
 Arttu Lappi (1984–), en finländsk tidigare backhoppare
 Esapekka Lappi (1990–), en finländsk professionell rallyförare
 Jussi Lappi-Seppälä (1911–1977), en finländsk arkitekt